Kosiłowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Kosiłowo – wieś w rejonie grajworońskim obwodu biełgorodzkiego
 Kosiłowo – wieś w rejonie żukowskim obwodu briańskiego
 Kosiłowo – wieś w rejonie małojarosławieckim obwodu kałuskiego
 Kosiłowo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Kosiłowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kurskim
 Kosiły – wieś na Białorusi

Strony ujednoznaczniające